Prudencio est un patronyme :
 Nelson Prudêncio (1944-2012), athlète brésilien
 Eustache Prudencio (1922-2001), écrivain béninois

Prudencio est un prénom :
 Prudencio Casamayor
 Prudencio Indurain
 José Prudencio Padilla
 Prudencio de Sandoval

Voir aussi